Paneret, nom imprecís per a designar diverses espècies del gènere Alyssum
 Paneret d'or (Aurinia saxatilis)
 Paneret de plata (Arabis alpina)